Sminthurus är ett släkte av urinsekter. Sminthurus ingår i familjen Sminthuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Sminthurus